Название «Возвращение в Эдем» может относиться к:

Фильмы  
 «Возвращение в Эдем» — мини-сериал 1983 года, Австралия.
 «Возвращение в Эдем» — телесериал 1986 года, Австралия.

Книги 
 «Возвращение в Эдем» — фантастический роман Гарри Гаррисона.
 «Возвращение в Эдем» — роман английской писательницы Розалин Майлз (в двух книгах).